La Gerbe steht für:

 La Gerbe (Organisation), eine 1988 gegründete christliche Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in Frankreich
 La Gerbe (Monatszeitschrift), eine 1918–1921 erschienene französische Literaturzeitschrift
 La Gerbe (Wochenzeitschrift), eine 1940–1944 erschienene politisch-literarische Zeitschrift der französischen Kollaboration mit Deutschland